AnyReader — утилита представляет собой эффективное средство для копирования данных с нечитаемых или повреждённых носителей информации (жёсткий диск, компакт-диск, флеш-карта, дискета и т. д.), а также по копированию файлов с нестабильных сетей LAN и Wireless LAN.

Описание 
AnyReader предлагает широкий спектр услуг, в частности, можно указать степепь повреждённости или количество попыток чтения с носителя информации. Во время операции копирования, исходные файлы остаются нетронутыми, утилита сохраняет новые копии в любой каталог, который укажет пользователь, тем самым гарантируя абсолютную безопасность использования.

Утилита не является кроссплатформенным программным обеспечением и работает только на компьютерах под управлением 32-битных и 64-разрядных операционных систем Microsoft Windows.

Возможности 
 Копирование информации с повреждённых CD/DVD/Blu-ray Disc/HDD.
 Продолжение записи, после обрыва (Bluetooth, LAN и Wi-Fi).
 Копирование с нестабильных сетей.
 Ремонт повреждённых файлов.
 Неограниченное количество попыток чтения с повреждённых файлов.
 Поддерживает копирование файлов любого размера.
 Многоязычная поддержка.

См. также 
 Восстановление данных

Ссылки 
 Официальный сайт AnyReader
 
 
 
 

Утилиты
Программное обеспечение для Windows
Shareware